

Biografia
Genti Kame è nato in Albania. È emigrato in Italia subito dopo la caduta del regime comunista dove ha fatto vari lavori prima di iniziare la carriera artistica. Si è poi trasferito in Francia dove ha fatto diversi film e serie televisive, dove ha studiato, presso la Coeur Florent, e dove ha conosciuto la contessa francese Yolaine d'Aboville Kame, con cui ha stabilito una relazione da cui sono nate due figlie. Al giorno d'oggi la coppia vive in Albania.

Filmografia

Cinema
 Ici et là, regia di Mohamed Ismail (2004)
Chiamami Salomè, regia di Claudio Sestieri (2005)
 Passo a due, regia di Andrea Barzini (2006)
 Ci sta un francese, un inglese e un napoletano, regia di Eduardo Tartaglia (2007)
 I Huaji, regia di P. Vasi (2009)

Televisione
 Io e mamma – miniserie TV, episodi 1x6 (2007)
Cinq soeurs – serie TV, episodi 1x108 (2008)
 Familja Kuqezi – serie TV (2019-in corso)

Collegamenti esterni